Sanningasunnguaq bezeichnet:
 Sanningasunnguaq (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sanningasunnguaq (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland